Dinheiro Vivo — telenovela brasileira
 Mad Money — filme norte-americano de 2008 intitulado Dinheiro Vivo em Portugal
 Dinheiro Vivo (jornal) — publicação portuguesa